Успе́нское — село в городском округе Семёновский. Входит в состав Огибновского сельсовета.

География 
Деревня находится на севере центральной части Нижегородской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на правом берегу реки Керженец, при автодороге , на расстоянии приблизительно 53 километров (по прямой) к югу от города Семёнова, административного центра района.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с влажным нежарким летом и холодной снежной зимой. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −12,9 °C; самого тёплого месяца (июля) — 18,4 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 550—600 мм.

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  99 % из 160 человек.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Семёновский